Че́рви:

 Черви () — установленный Линнеем тип животного царства (расформирован зоологами в конце XVIII века). В современной классификации к червям относят три типа из подраздела Первичноротые (круглые, плоские и кольчатые черви).
 Сетевые черви — разновидность самовоспроизводящихся компьютерных программ.
 Черви — карточная масть.
 Черви — итальянская фамилия.
 Червы — карточная игра.

См. также 
 Червь (значения)